Deze lijst omvat voetballers die bij KVC Westerlo spelen of gespeeld hebben. De spelers zijn gerangschikt volgens alfabet en het aantal officieel gespeelde wedstrijden en gescoorde doelpunten is ook terug te vinden in de tabel.

Lijst laatst geüpdatet op 26 oktober 2022

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Y

Z

Westerlo, KVC
KVC Westerlo
Spelers